El Casal Sant Jordi és un edifici del municipi d'Aiguafreda (Vallès Oriental) que forma part de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. La casa fou construïda per Alfonso Gali a principis de segle, sense que es pugui dir la data exacta. A l'ajuntament es conserva el plànol i la demanda de la construcció de la torre de l'any 1927. Actualment ha estat restaurada per l'ajuntament que n'és el propietari.

Descripció 
És un edifici aïllat de tipologia ciutat-jardí, consta de planta baixa i un pis cobert amb teulada a dues vessants. En un dels cantons sobresurt una torre mirador coberta amb teulada a quatre vessants i un pis més d'alçada que la resta de la casa, on s'obren diverses finestres. De planta rectangular, sol sobresurt la torre, de planta quadrada de construcció posterior a la resta de la casa, malgrat això la torre queda inserida dins la construcció.

Referències 

Patrimoni monumental d'Aiguafreda
Edificis d'Aiguafreda